

Patronyme 

 Louis de Chénier (1723-1796), diplomate de Louis XVI ;
 André Chénier (1762-1794), fils du précédent, poète français guillotiné ;
 Marie-Joseph Chénier (1764-1811), frère du précédent, écrivain et dramaturge français ;
 Jean-Olivier Chénier (1806-1837), patriote de la rébellion de 1837 au Bas-Canada ;
 Bertrand Chénier (1959), compositeur québécois ;

 Clifton Chenier (1925-1987), accordéoniste de zydeco ;
 C.J. Chenier (1957-), son fils, musicien de zydeco.

Toponyme 

 Chénier, un canton situé dans la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, au Québec.

Musique 
 André Chénier, opéra composé par Umberto Giordano

Autre 
 cellule Chénier, cellule du Front de libération du Québec responsable de l'enlèvement et du meurtre du ministre Pierre Laporte en 1970

Voir aussi 
 Chenières